Sandgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandgrundet, Karleby, Österbotten, 
 Sandgrundet (vid Börsskäret, Larsmo), Österbotten, 
 Sandgrundet (vid Orrskäret, Larsmo), Österbotten, 
 Sandgrundet (vid Risö, Larsmo), Österbotten, 
 Sandgrundet, Hangö, Nyland,

Se även
Sandgrund
Sandgrunden
Sandgrynnan
Stockö Sandgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar